Березняки () — покинутый посёлок, входящий в Переростовский сельсовет Добрушского района Гомельской области Беларуси.

География

Расположение 
В 13 км на юго-восток от Добруша и железнодорожной станции в этом городе, в 41 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной дороге, а потом автомобильной дороге Васильевка — Добруш.

В посёлке нет жилых домов (2004 год). Планировка складывается из короткой улицы, с широтной ориентацией. Застройка деревянными домами.

Экология и природа 
В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и радиационным загрязнением жители переселены в 1990 - 1992 годах в чистые места.

История 
Основан в 1920-х годах переселенцами с соседних деревень на бывших помещичьих землях. В 1929 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в сентябре 1943 года полностью сожгли посёлок.

В 1959 году посёлок находился в составе колхоза имени М.И. Калинина с центром в деревне Перерост.

Население

Численность 
 1992 год — жители деревни переселены

Динамика 
 1940 год — 30 дворов, 152 жителя
 1959 год — 82 жителя (согласно переписи)
 1992 год — жители деревни переселены

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Добрушского района 
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)